Kabinett Ramaphosa steht für folgende Regierungen von Südafrika:

 Kabinett Ramaphosa I, 2018 bis 2019
 Kabinett Ramaphosa II, seit 2019